A Fundação Educacional Unificada Campo Grandense (FEUC) é uma faculdade privada localizada no bairro de Campo Grande, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. É uma instituição popular, não somente na Zona Oeste, mas também em alguns municípios da Baixada Fluminense.

Ligações externas
 Fundação Educacional Unificada Campo Grandense

Fundações do Brasil